

Anthroponyme

Patronyme 

 Cleanthony Early (né en 1991), basketteur américain des Knicks de New York.
 Delloreese Patricia Early (1931-2017), actrice et chanteuse américaine.
 Jubal Anderson Early (1816-1894), militaire et juriste américain.

Prénom 
 Early Wynn (1920-1999), ancien lanceur américain de la Ligue majeure de base-ball entre 1939 et 1962

Pseudonyme 

 Early B (1956-1994) est un deejay jamaïcain de reggae, surnommé The Doctor.

Toponyme 

 Early, une ville du comté de Sac, en Iowa.
 Early, une ville du comté de Brown, au Texas.

Voir aussi

Sciences 
 L'effet Early est un phénomène physique qui se manifeste dans la région de fonctionnement linéaire d'un transistor bipolaire.

Musique 

 Early One Morning est une ancienne chanson folklorique anglaise. 
 The Early Days est un double DVD, sous-titré The History of Iron Maiden.
 Early Days, The Best of Led Zepplin Volume One, est une compilation best of de Led Zeppelin.
 Early Morning Cold Taxi est une chanson du groupe britannique The Who
 Early Trax est une compilation du groupe Ministry contenant principalement des rééditions et inédites.
 Early Works for Me If It Works for You est un album de Dntel sorti en 1998.
 The Early Collection est un album de Bob Marley et des Wailers sorti dans les années 70.
 The Early Singles est un CD bonus qui regroupe les cinq premiers singles du groupe Pink Floyd